Aage Moltke kan henvise til flere personer:

 Aage Moltke (godsejer) (1866-1943) – greve, godsejer og kammerherre
 Aage Moltke (officer) (1868-1942) – greve og oberst